Galesburg puede referirse a los siguientes lugares:

Galesburg (Dakota del Norte)
Galesburg (Illinois)
Galesburg (Kansas)
Galesburg (Míchigan)